L'expression « chien courant italien » (segugio italiano en italien) peut faire référence à plusieurs races de chien courant originaires d'Italie :
 le chien courant italien à poil dur ;
 le chien courant italien à poil ras.

Voir aussi